W Polsce
 Łozowe – kolonia wsi Lewkowo Nowe w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narewka

 W Ukrainie
 Łozowe – osiedle typu miejskiego w rejonie derażniańskim obwodu chmielnickiego
 Łozowe – wieś w obwodzie winnickim, w rejonie czerniweckim, nad Łozową
 Łozowe – wieś w obwodzie donieckim, w rejonie kramatorskim
 Łozowe – wieś w obwodzie chersońskim, w rejonie berysławskim